Copo hace referencia a varios artículos:

Ciencias
Copo de nieve de Koch, también llamado estrella de Koch
En espeleología, Copo de nieve es uno de los nombres con los que se conoce al espelotema calcita flotante.
Esquema en copo de nieve, modelo de base de datos informático.

Lugares
Departamento Copo, división administrativa de la Provincia de Santiago del Estero , Argentina
Parque nacional Copo, en el extremo noreste de la Provincia de Santiago del Estero
Copo Quile, localidad del departamento Rosario de la Frontera, provincia de Salta, Argentina
Santa Gertrudis Copó, subcomisaría del municipio de Mérida en el estado de Yucatán, sureste de México

Además
Copo (red), en pesca, parte de las redes de tiro.
Generación copo de nieve (jerga), en sociología.
Luis María Pastor Copo (1804 – 1872) hacendista y político español.